

Geografia 
 Juli – città capoluogo della provincia di Chucuito (Perù)
 Distretto di Juli – distretto della provincia di Chucuito (Perù)

Musica 
 Juli – gruppo musicale pop rock tedesco
 Juli (cantante) Juli – pseudonimo di Giulio Todrani

Onomastica 
 Juli – forma catalana del nome proprio di persona Giulio
 Juli – ipocoristico di diversi nomi propri di persona, quali Julia e Julianne
 Juli – cognome italiano

Personaggi 
 Juli – personaggio di Street Fighter

Persone 
 Julián Cerdá Vicente, meglio conosciuto come Juli – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
July

Altri progetti